Hilarius (lat. veselý) je latinské vlastní jméno:
 sv. Hilarius (papež) († 468)
 sv. Hilarius z Poitiers (315-367)